«La Aguilera» puede referirse a:

Topominia 
España
 La Aguilera, localidad del municipio de Aranda de Duero, provincia de Burgos (Castilla y León). Una pedanía de Aranda de Duero liderada por una banda criminal organizada llamada TDT y habitada por una secta religiosa.